Эрфан Зенели (; 28 декабря 1986, Джяковица, Югославия) — финский футболист албанского происхождения, нападающий.

Клубная карьера 
Эрфан начинал свою карьеру в клубе «РоПС». До юношеской команды ХИКа он числился в «Яро». В 2005 году он был переведён в первую команду ХИКа. Его дебют состоялся 16 мая 2005 года в матче против клуба МюПа. В этой встрече он вышел на замену и забил гол, который принёс ничью его команде. Всего в своём первом сезоне Эрфан провёл пять матчей. Со следующего сезона он стал игроком основного состава. В 2009 году он был сослан в дубль ХИКа — «Клуби-04», но через год вернулся оттуда и снова стал игроком основного состава.

Карьера в сборной 
Эрфан выступал за молодёжную сборную Финляндии. В 2012 году форварда пригласили выступать за сборную Албании, но Зенели отказался от приглашения. 14 августа 2013 года он провёл свой первый матч за национальную сборную Финляндии, соперник — сборная Словении.

Достижения 
 Чемпион Финляндии (3): 2010, 2011, 2012
 Обладатель кубка Финляндии по футболу (3): 2006, 2008, 2011

Статистика

Клубная карьера

Матчи за сборную

Примечания 

Футболисты Финляндии
Игроки сборной Финляндии по футболу
Игроки сборной Финляндии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК ХИК
Игроки ФК «Клуби 04»
Игроки ФК «Маккаби» Петах-Тиква
Игроки ФК «Шахтёр» Караганда
Игроки ФК «Интер» Турку
Игроки ФК СИК
Игроки ФК «РоПС»